Katona Attila (1971) író
 Katona Attila (1981) labdarúgó